Aleksandar Saša Trajkovski (Bitola, 28. ožujka 1985.) je makedonski pjesnik, diplomirani doktor, prevoditelj i tumač, redoviti član i dio Makedonskog znanstvenog društva – Bitola. (MND-Bitola)

Biografija: 
Rođen 28. ožujka 1985. godine u Bitolju, gdje je završio osnovnu školu u OŠ “Goce Delčev” i srednju školu u SŠ “Josip Broz Tito”, a studij medicine završio na renomiranom Europskom sveučilištu medicine i farmacije "Carol Davila" - Bukurešt, Rumunjska.

Član je Makedonskog liječničkog društva (MLD), Udruženja prevoditelja i tumača Republike Sjeverne Makedonije (ZPRM) i član Makedonskog znanstvenog društva – Bitola.

Prevodio je književna djela istaknutih suvremenih pisaca na rumunjski i prevodio za renomirane književne organizacije, poput Struških večeri poezije (SVP).

Bibliografija: 

 “Kratke pjesme za najmlađe boeme” (“Кратки поеми за најмладите боеми”, “Gjurgja”, Skoplje, 2021.), poezija za djecu
 “Lirska elegija” (“Лирски елегии”, Data Pesnopoj, Skoplje, 2021.), poezija za odrasle
 “Pjesme s Balkana“ (“Поеми од Балканот”, Data Pesnopoj, Skoplje, 2021.), poezija za odrasle

Izvori

Vanjske poveznice 
 Goodreads Author – Aleksandar Sasha Trajkovski
 ИСНИ БРОЈ
 Излезе од печат “Кратки поеми за најмладите боеми“ од авторот Александар С. Трајковски
 Детска поезија најтешко се пишува, вели битолскиот лекар Александар Трајковски за својата нова книга
 The Poetry of Dr. Aleksandar Trajkovski
 Две нови книги поезија на др. Александар С. Трајковски. 

Sjevernomakedonski književnici